Patul este o situație în șah când jucătorul care e la mutare nu este în șah, dar nu are nici o mutare legală.

La finalul jocului, patul poate fi o alternativă pentru jucătorul care este în inferioritate să remizeze jocul. Patul în varianta curentă a fost introdus în secolul 19. Până atunci se folosea o gamă larga de posibilități. Un semi-câștig, mișcare nepermisă sau că jucătorul indoliat trece peste tură astfel jucătorul care dădea pat mai beneficia de o mișcare.

Exemple 

 
 Sfârșitul la rege și pion vs. rege va fi câștigat, dar daca pionul nu va fi capturat. Dacă pionul nu poate fi capturat sau promovat regele poate fi forțat intr-un pat. (vezi diagrama 1).
 Un rege, o tură vs un nebun și un rege poate fi pat pentru că nebunul nu poate fi mutat (regele fiind atacat de către tură) iar regele nu poate fi mutat din cauza regelui inamic. (vezi diagrama 2)

Bibliografie

Legături externe 
 Edward Winter, Pat
 Jack O'Keefe: Pat!
 "Stalemate!" Colecție de jocuri pe chessgames.com 

Șah